Ел Рубио има више значења:

 Ел Рубио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рубио (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рубио (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рубио (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рубио, Лома Гранде (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику